Die Abkürzung OKP bedeutet:

 Obligatorische Krankenpflegeversicherung;
 Ortskundeprüfung für angehende Taxifahrer;
 SAP Online Knowledge Product;
 Gesamtpolnisches Protestkomitee, ein Zusammenschluss mehrerer Gewerkschaften;
 Optimaler Kostenpunkt, Begriff in der Kosten-Leistungs-Rechnung;
 In großen Konzernen: operative Konzernplanung;
 in der Raumfahrt: Obstschekosmitscheskaja Podgotowka, siehe Allgemeinkosmisches Training.

Siehe auch:
 Krankenversicherungsgesetz (KVG)

OKP